Příjmení Brandl nosí více různých osobností:

 Alois Brandl (politik) (1864–1926) – rakouský křesťansko-sociální politik, poslanec Říšské rady
 David Brandl (* 1987) – rakouský plavec
 Günter Brandl (* 1952) – německý fotbalový trenér
 Heinrich Brandl (1885–1951) – německý politik (BVP)
 Herbert Brandl (* 1959) – rakouský malíř
 Jan Brandl (1835–1913) – český hudební skladatel
 John Brandl (1938–2008) – americký politik za Demokratickou stranu
 Josef Brandl (1865–1938) – varhanář
 Leopold Brandl (1877–1944) – rakouský anglista a germanista
 Mark Staff Brandl (* 1955) – umělec a historik umění na Lichtenštejnské umělecké škole
 Markus Brandl (* 1978) – německý herec
 Martin Brandl (* 1981) – německý politik (CDU)
 Martina Brandl (* 1966) – německá kabaretistka a zpěvačka
 Mathias Brandl (1807–1888) – rakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Maximilian Brandl (* 1988) – německý hokejista
 Michael Brandl (1854–1928) – rakouský politik
 Nadine Brandl (* 1990) – rakouská synchronní plavkyně
 Petr Brandl (1668–1735) – český barokní malíř
 Rudolf Maria Brandl (* 1943) – rakouský skladatel a hudební vědec
 Reinhard Brandl (* 1977) – německý politik (CSU)
 Stephan Brandl (* 1970) – německý kuchař
 Tino Brandl (* 1959) – německý hokejista
 Uwe Brandl (* 1959) – německý politik (CSU); starosta města Abensberg
 Vincenc Brandl (1834–1901) – moravský historik

Bavorská příjmení
Česká příjmení